Friedrich von Gagern ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Gagern (General) (1794–1848), niederländischer General
 Friedrich von Gagern (Politiker) (1842/1843–1910), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Zentrum) 
 Friedrich von Gagern (Autor) (1882–1947), österreichischer Schriftsteller